2 miejscowości w Polsce:
 Godacze – część wsi Mosaki-Stara Wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krasne
 Godacze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Świercze